Депортіво Мунісіпаль  — назва футбольних клубів у Латинській Америці:

 Депортіво Мунісіпаль де Ла-Пас, Болівія
 Сентро Депортіво Мунісіпаль, Перу
 Сосіаль і Депортіво Мунісіпаль, Гватемала
 Депортіво Мунісіпаль Каньяр, Еквадор
 Депортіво Мунісіпаль Сантьяго, Чилі